

Ґлажево — село в гміні Уніслав Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлажево — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства